

Geografia 
 Gera – città della Germania
 Gera d'Adda – territorio della provincia di Bergamo
 Gera Lario – comune della provincia di Como
 Gera – località del rione di Rancio del comune di Lecco
 Gera – ex comune della Grecia nella periferia dell'Egeo Settentrionale
 Gera – circoscrizione della Tanzania

Persone 
 Bartolomeo Gera – vescovo cattolico italiano
 Clemente Gera – vescovo cattolico italiano
 Dániel Gera – calciatore ungherese
 Francesco Gera – agronomo italiano
 Lucio Gera – presbitero e teologo argentino di origine italiana
 Roberto Gera – arbitro di calcio e dirigente sportivo italiano
 Uno Gera – scultore italiano
 Vittore Maria Gera – agronomo italiano
 Zoltán Gera – calciatore ungherese

Altro 
 Gera (torrente) – torrente della provincia di Como
 Gera (fiume) – fiume tedesco che scorre in Turingia, affluente dell'Unstrut
 Gera – famiglia cadorina

Pagine correlate 
 Villa Gera